O Canto da Sereia (álbum) — álbum da cantora Gilmelândia
O Canto da Sereia - Um Noir Baiano — livro de Nelson Motta
O Canto da Sereia (minissérie) — minissérie da TV Globo com Ísis Valverde
O Canto das Sereias — minissérie da TV Manchete (1990)
 Here Come the Waves, filme musical com Bing Crosby exibido no Brasil como O Canto da Sereia

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão